Die Ando Securities Open Tokyo 2017 waren ein Tennisturnier für Damen in Tokio. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2017 und fand vom 7. bis 12. November 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2017
Tennisturnier in der Präfektur Tokio